Groos ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Groos (1803–1885), deutscher Arzt und Ehrenbürger der Stadt Laasphe 

 Eduard Groos (1806–1891), deutscher Arzt und Ehrenbürger der Stadt Laasphe

 Friedrich Groos (1768–1852), deutscher Arzt und Philosoph
 Gerard de Groos oder Jan Adriaen Gerhardt de Groos (um 1650–1730), Prager Kupferstecher der Flemischen Ursprung 
 Heike Groos (1960–2017), deutsche Medizinerin und Autorin
 Ilse Groos (* vor 1935), deutsche Golfsportlerin

 Oliver Groos (* 1987), deutscher Rapper (Olson)
 Otto Groos (1882–1970), deutscher Marineoffizier
 Philipp August Groos (1845–1919), deutscher Kommunalpolitiker, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags 
 Ulrike Groos (* 1963), deutsche Kunsthistorikerin und Kuratorin

 Wolfgang Groos (* 1968), deutscher Filmregisseur

Siehe auch:
 Gros (Begriffsklärung)
 Groß
 Kroos